AAPT — аббревиатура, которая может обозначать:

 American Association of Physics Teachers — Американская ассоциация учителей физики
 AAPT Championships — Международный теннисный турнир в Брисбене